Niemcy:
 Burscheid – dzielnica gminy Berkoth w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Burscheid – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rheinisch-Bergischer Kreis

Zobacz też:
 Bourscheid
 Burtscheid